Werner Hans Frederik Abrahamson kan syfta på:

 Werner Abrahamson (1744–1812), dansk officer och författare
 Frederik Abrahamson (1822–1911), dansk officer och politiker